Krzywy Żleb – żleb w Starorobociańskim Wierchu w polskich Tatrach Zachodnich
 Krzywy Żleb – dolinka w masywie Szerokiej w słowackich Tatrach Zachodnich